Una sabata de ballet és una sabata lleugera creada específicament per a la dansa de ballet. Pot ser de pell suau, tela forta o setí, i té soles flexibles, primes, completes o dividides. Tradicionalment, les dones porten sabates de color rosa i els homes porten sabates blanques o negres. Les sabatilles del color de la pell, que són discretes i, per tant, donen l'aspecte de ballar descalç, es porten en ballets moderns i, de vegades, en dansa moderna tant per homes com per dones.

Normalment, en una classe de ballet, els ballarins porten sabatilles de ballet durant tota la classe, mentre que les ballarines porten sabatilles de ballet al principi i després poden canviar-se per sabatilles de mitja punta.

Calçat
Ballet